Yazdi ist der Familienname folgender Personen:

 Ebrahim Yazdi (1931–2017), iranischer Politiker
 Mehdi Azar Yazdi (1922–2009), iranischer Kinder- und Jugendbuchautor
 Mehdi Hairi Yazdi (1923–1999), iranischer Religionsgelehrter
 Mesbah Yazdi (1934–2021), iranischer Ajatollah und Politiker
 Mohammad Yazdi (* 1931), Ajatollah und iranischer Justizminister von 1989 bis 1999
 Mohammad Farrokhi Yazdi (1887–1939), persischer Dichter und Politiker
 Muhammad Baqir Yazdi, persischer Mathematiker

Siehe auch:
 Yasdi